Bibescu kan syfta på:

 Barbu Știrbei (1799–1869), rumänsk statsman
 Gheorghe Bibescu (1804–1873), rumänsk statsman

Rumänska efternamn